Jørgen Petersen er navnet på flere personer:

 Jørgen Petersen (fløjtenist) (1827-1899) – dansk fløjtenist (Jørgen Carl Marius Petersen)
 Jørgen Petersen (generalkonsul) (1881-1951) – dansk generalkonsul og købmand
 Jørgen Petersen (møller) (1897-1966) – dansk møller
 Jørgen Petersen (søofficer) (1916-1986) – dansk søofficer
 Jørgen Petersen (håndboldspiller) (1944-2011) – dansk håndboldspiller

Se også 
 Jørga Petersen (1888-1947) – dansk grosserer
 Jørgen Møller Petersen (1850-1944) – dansk sparekassedirektør
 Jørgen Pedersen